Ruohokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruohokari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Ruohokari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Ruohokari (ö i Egentliga Finland, lat 60,76, long 21,23), 
 Ruohokari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,77, long 21,51), 
 Ruohokari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,63, long 22,13), 
 Ruohokari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,36, long 22,03), 
 Ruohokari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,49, long 21,96), 
 Ruohokari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Ruohokari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Ruohokari (ö i Egentliga Finland, Salo), 

Robotskapade Finlandförgreningar